Allium carneum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium album descrita por F.Delaroche es el Allium subhirsutum de L.
Allium album descrita por Santi es el Allium neapolitanum de Cirillo
Allium album descrita por Spreng. es el Allium pendulinum de Ten.

Referencias